Charles Castel ist der Name folgender Personen:

* Charles Castel (Ökonom), haitianischer Ökonom und Bankmanager 
 Charles de Viel-Castel (1800–1887), französischer Historiker und Diplomat
 Charles Irénée Castel de Saint-Pierre (Abbé de Saint-Pierre; 1658–1743), französischer Geistlicher, Publizist, Philosoph und Schriftsteller